Brooklyn peut désigner :

Toponyme 

 Brooklyn est l'un des cinq arrondissements de la ville de New York ; il a donné son nom à plusieurs équipes de sport, dont :
 les Atlantics de Brooklyn, franchise de la Ligue nationale de football, 
 les Cyclones de Brooklyn, équipe de baseball des ligues mineures,
 les Nets de Brooklyn, franchise de basket-ball évoluant en NBA ;
 Brooklyn, quartier de la ville de Baltimore, dans le Maryland ;
 Brooklyn, commune du Connecticut ;
 Brooklyn, village dans l'Illinois ;
 Brooklyn, ville américaine de l'Indiana ;
 Brooklyn, ville américaine de l'Iowa ;
 Brooklyn, quartier de Jacksonville, en Floride ;
 Brooklyn, village du Michigan ;
 Brooklyn, banlieue de Cleveland, dans l'Ohio ;
 Brooklyn, quartier de Portland, dans l'Oregon ;
 Brooklyn, village de l’État du Wisconsin.

 Brooklyn, localité de l'Île-du-Prince-Édouard, comté de Kings ;
 Brooklyn, localité de l'Île-du-Prince-Édouard, comté de Prince  ;

 Brooklyn, banlieue de Pretoria.

 Brooklyn une banlieue de la cité de Wellington dans le sud de l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande.

Cinéma 
 Brooklyn, un film français réalisé par Pascal Tessaud en 2014
 Brooklyn, un film canado-irlando-britannique réalisé par John Crowley en 2015

Musique 
 Brooklyn, groupe de rock français.

Autres 
 Les chewing-gums italien Brooklyn, sponsor de l'équipe cycliste Brooklyn
 Brooklyn Supreme (1928-1948), étalon aubère de race belge.
 Brooklyn, cocktail à base de whisky, vermouth, marasquin et Picon.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de titre